Lucernaridae är en familj av maneter. Lucernaridae ingår i ordningen bägarmaneter, klassen maneter, fylumet nässeldjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bägarmaneter
Lucernaridae